In 2021 werd het 32ste Campeonato Sergipano Série A2 gespeeld voor voetbalclubs uit de Braziliaanse staat Sergipe. De competitie werd georganiseerd door de FSF en werd gespeeld van 2 oktober tot 4 december. Falcon werd kampioen.

Eerste fase

Groep A

(1): América de Propriá kreeg 4 strafpunten voor het overschrijden van het reglementair toegestane aantal amateursporters in de wedstrijd tegen Canindé op 2 oktober

Groep B

Groep C

(2): Coritiba kreeg 4 strafpunten voor het overschrijden van het reglementair toegestane aantal amateursporters in de wedstrijd tegen Riachão op 5 oktober

Groep D

(3): Olímpico kreeg 4 strafpunten voor het overschrijden van het reglementair toegestane aantal amateursporters in de wedstrijd tegen Amadense op 2 oktober 
(4): Sete de Junho kreeg 3 strafpunten voor onregelmatigheden in de wedstrijd tegen Amadense op 22 oktober

Tweede fase
In geval van gelijkspel worden strafschoppen genomen, tussen haakjes weergegeven. In de finale worden er twee wedstrijden gespeeld.

Eindstand

Kampioen

Externe link
 RSSSF

Campeonato Sergipano
Sergip